Хальтенко ()  —   город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население 42 739 человек.

История 
Город основан в 1820 году .

Ссылки 
 Atenco en la Enciclopedia de los Municipios de México

Муниципалитеты Мехико
Города Мехико